L'édition 2019 du tournoi de tennis de Moselle se déroule du 16 au  à Metz sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve en simple, Robert Lindstedt et Jan-Lennard Struff celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas et du Français Jérémy Chardy. Ils sont respectivement remplacés par Marius Copil, Cedrik-Marcel Stebe, Steve Darcis et Aljaž Bedene.

Pendant le tournoi 
Le finaliste de l'édition précédente, Matthias Bachinger, ne parvient pas à se qualifier à nouveau pour le tableau final, éliminé par Julian Lenz au dernier tour des qualifications.

Lauréats 
Jo-Wilfried Tsonga remporte le  titre de sa carrière en simple, le  à Metz, en écartant en finale Aljaž Bedene.

En double, Robert Lindstedt et Jan-Lennard Struff décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face aux tenants du titre Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Moselle
ATP 2019
Tennis en France en 2019
Tennis en septembre 2019
Sport en France en septembre 2019